Майнель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майнель, Дитер (род. 1949) — восточногерманский лыжник, чемпион мира.
 Майнель, Кристель — восточногерманская лыжница, призёрка чемпионата мира.